Генеральный секретариат Центральной Рады Украинской Народной Республики — орган исполнительной власти (правительство) Украины в 1917—1918 гг. Первый состав был сформирован 15 (28) июня 1917 года.

Первым президентом (председателем) Генерального секретариата стал Владимир Винниченко, один из лидеров Украинской социал-демократической рабочей партии.

История 

Генеральный секретариат был создан решением Центральной рады 15 (28 июня) 1917 года как орган исполнительной власти. В первый состав правительства входили 8 генеральных секретарей (министров) и генеральный писарь.

Первый состав Генерального секретариата:
 Владимир Винниченко — председатель, генсекретарь внутренних дел;
 Борис Мартос — генсекретарь по земельным вопросам;
 Симон Петлюра — генсекретарь по военным делам;
 Валентин Садовский — генсекретарь по судебным делам;
 Иван Стешенко — генсекретарь образования и науки;
 Николай Стасюк — генсекретарь по продовольственным делам;
 Христофор Барановский — генсекретарь финансов;
 Павел Христюк — генеральный писарь;
 Сергей Ефремов — генеральный секретарь по делам национальностей.

В январе 1918 года решением IV универсала Центральной рады Генеральный секретариат был преобразован в Совет народных министров УНР.

См. также 
 Вестник Генерального секретариата Украины

Примечания

См. также 
 Народный секретариат

Украинская Народная Республика
История Украины 1917—1991 годов
Органы власти времён Гражданской войны в России